campo-verdensi – abitanti di Campo Verde
campo-verdensi – abitanti di Campos Verdes